Гундар Маушевиц (, , Елгава, Латвийская ССР — , Рижский район), известный как Муминьш () — бас-гитарист латвийской рок-группы Brainstorm. 

Погиб в автокатастрофе на 11-м километре трассы Рига — Елгава. Несмотря на то, что группа через какое-то время нашла нового басиста, Муминьш был оставлен в списке группы посмертно, в то время как новый басист остаётся сессионным музыкантом.

Примечания 

Погибшие в автомобильных катастрофах